Grupo Desportivo Secil Marítima (GDSM), comumente chamado somente de Secil Marítima, é um clube de futebol do município de Luanda, a capital da província de Luanda, em Angola. Disputou o Girabola - Primeira Divisão Angolana de Futebol pela última vez em 1998.

A equipe foi vice-campeã do Gira Angola - Segunda Divisão Angolana de Futebol em 1997.

Clubes de futebol de Luanda